Het seizoen 2018-19 van Landstede Basketbal is het 24e seizoen van de club uit Zwolle, die evenveel seizoenen uitkomt in de Dutch Basketball League (DBL). In dit seizoen werd Landstede voor het eerst in haar bestaan landskampioen nadat Donar verslagen werd in de finale met 4-2. In de NBB-Beker was Zwolle runner-up nadat het de finale in eigen huis verloor tegen Leiden.

Team
Het seizoen 2018/19 is voor Coach Herman van den Belt zijn 18e seizoen bij de club. Van de selectie uit het seizoen 2017–18 keerden de Nederlanders Mike Schilder, Freek Vos, Bart van Schaik, Nigel van Oostrum, Olaf Schaftenaar, Ralf de Pagter en de Amerikanen Noah Dahlman, Sherron Dorsey Walker en Franko House terug. Kevin Bleeker werd gehaald van New Heroes Den Bosch en de Canadees Kaza Kajami-Keane kwam de point-guard positie versterken.

Jerom Oude Aarninkhof speelde in het seizoen 2017-18 nog voor het Dutch Talent League team van Landstede Basketbal, maar sloot voor dit seizoen aan bij de hoofdmacht.

Spelers

Diepte van de bank

Transfers

Voorbereiding

Voetnoten

2018/19
Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2018-19